O X.445, também conhecido como Asynchronous Protocol Specification (APS), em português Especificação de Protocolo Assíncrono, é um padrão ITU-T X.400 para o envio de tráfego através de linhas telefônicas padrão, um método comumente conhecido como dial-up.

Ver também 
 ITU-T, uma lista de padrões ITU-T atuais

Recomendações de ITU-T